Mstislav, o Mścisław (en polaco), es un nombre de pila eslavo muy antiguo que consta de dos elementos: «msti» (venganza) y «slav» (gloria o fama). Sus formas femeninas son Mstislava y Mścisława.

Mstislav es el nombre de:
 Reyes:
Mstislav de Chernigov (m. 1036), hijo de Vladímir el Grande;
Mstislav I de Kiev (m. 1125);
Mstislav II de Kiev (? - 1172);
Mstislav III de Kiev;
Mstislav Rostislávich de Smolensk (m. 1180);
Mstislav el Valiente de Novgorod (m. 1228);
Mstislav Danílovich (m. >1300), hijo del rey Daniel;
 Otros:
Mstislav Kéldysh (1911-1978), matemático ruso;
Mstislav Rostropóvich (1927-2007), director de orquesta y chelista ruso.

También puede referirse a:
Mstsislaw, una localidad en la Región de Mahiloŭ, en el este de Bielorrusia;
Akadémik Mstislav Kéldysh, buque ruso de investigación oceanográfica.

Notas 

Nombres masculinos
Nombres eslavos

pl:Mścisław